Matos ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Matos (1944–2021), portugiesischer Leichtathlet
 Ángel Matos (* 1976), kubanischer Taekwondo-Kämpfer
 Ángel Luis Ríos Matos (* 1956), puerto-ricanischer Geistlicher, Bischof von Mayagüez
 Antun Gustav Matoš (1873–1914), kroatischer Schriftsteller
 Aureliano de Matos (1889–1967), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Limoeiro do Norte
 Denis César de Matos (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Dulcênio Fontes de Matos (* 1958), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Campina Grande
 Gerardo Matos Rodríguez (1897–1948), uruguayischer Tango-Komponist
 Gregório de Matos (1623–1696), brasilianischer Lyriker und Jurist
 Huber Matos (1918–2014), kubanischer Guerillaführer
 Hugo Aparecido Matos (* 1965), brasilianischer Fußballspieler
 Ian Matos (1989–2021), brasilianischer Wasserspringer
 Jairo Rui Matos da Silva (1929–2007), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Bonfim
 José de Matos Pereira (1918–1976), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Barretos
 José Norton de Matos (1867–1955), Premierminister von Portugal
 José Ruíz Matos (1966–1997), puerto-ricanischer Boxer
 Luís de Matos (* 1970), portugiesischer Zauberkünstler
 Luis Palés Matos (1898–1959), puerto-ricanischer Dichter
 Manuel Joaquim de Matos Góis (1781–1832), portugiesischer Edelmann und Kolonialverwalter
 Rafael Matos (* 1996), brasilianischer Tennisspieler
 Raphael Matos (* 1981), brasilianischer Rennfahrer
 Ryder Matos (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Sabina Matos (* 1974), US-amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Tania Matos Grade (* 1979), luxemburgische Fußballspielerin
 Vicente de Paulo Araújo Matos (1918–1998), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Crato
 Yetur Gross-Matos (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Mattos